Хе́лминен () — финская фамилия. Известные носители:

  (1911—2000) — финская писательница.
 Хелминен, Раймо (род. 1964) — финский хоккеист.